Ceratina punctigena (Cockerell), een insect uit de familie van bijen en hommels
 Ceratina punctigena (van der Vecht), een insect uit de familie van bijen en hommels